Ка́ссель (нем. Kassel) — фамилия и топоним.

Топоним 
 Кассель — город в Германии.
 Кассель — район в Германии.
 Кассель — один из трёх административных округов Гессена.
 Кассель — кантон во французском департаменте Нор.
 Кассель — коммуна в одноимённом кантоне.
 Кассель — аэропорт обслуживающий одноимённый город.
 Кассель — до 1945 г. название села Великокомаровка в Великомихайловском районе Одесской области Украины.

Фамилия 
 Кассель, Венсан (род. 1966) — французский киноактёр.
 Кассель, Давид (1818—1893) — еврейский учёный.
 Кассель, Жан-Пьер (1932—2007) — французский киноактёр.
 Кассель, Зелиг (1821—1892) — немецкий историк.
 Кассель, Карл Густав (1866—1945) — шведский экономист.
 Кассель, Набиль (род. 1984) — алжирский боксёр.
 Кассель, Сесиль (род. 1982) — французская актриса и певица.

См. также 
 
 
 
 Кассельский